Miejscowości w USA:
 North Liberty – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie St. Joseph
 North Liberty – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Johnson
Gminy w USA:
 North Liberty (ang. North Liberty Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Yadkin